Аэропорт Ибицы ()  — главный международный аэропорт Ивисы (Ибицы). Расположен в южной части острова, в муниципалитете Сан-Хосе, в 7 км к юго-западу от города Ивиса. Аэропорт используется для 95 % перевозок пассажиров — тех, кто прибывает на острова Ибица и Форментера или же покидает их.

История 
До начала гражданской войны территория современного аэропорта Ибицы была известна как «Эс Кодола» и использовалась в качестве временного (аварийного) военного аэродрома. После окончания войны аэродром вновь стал изредка использоваться военными. 13 августа 1949 года управление Aereo постановило разрешить использовать аэродром для гражданских целей — перевозки туристов внутренними и международными рейсами. Но спустя 2 года объект пришлось закрыть из-за отсутствия должной инфраструктуры.

В 1954 году было принято решение модернизировать аэропорт. 1 апреля 1958 года компания Aviaco совершила свои первые рейсы по маршрутам Ибица—Пальма-де-Майьорка и Ибица—Барселона. В том же году Iberia начала выполнять рейсы в Барселону и Валенсию. В первой половине 1960-х была расширена взлётно-посадочная площадка, установлено освещение и построено здание пассажирского терминала. 15 июля 1966 аэропорт стал осуществлять международные рейсы, а годом спустя получил сертификат высшего качества. В 1973 году было построено новое здание терминала. Старое здание использовалось в качестве технического и административного блока аэропорта.

В середине 1980-х осуществлён капитальный ремонт аэропорта. В 2004 году открылась парковка для автомобилей. В начале XXI века трафик аэропорта демонстрировал устойчивый рост. Аэропорт Ибицы вошёл в десятку крупнейших аэропортов Испании по этому показателю.

Инфраструктура 
В аэропорту Ибицы имеется только один терминал. На территории аэропорта есть магазины, рестораны, компании по аренде автомобилей и аптека. Созданы условия для свободного перемещения пассажиров-инвалидов. Есть комната матери и ребёнка, игровые площадки для детей.

Аэропорты и направления

Статистика

Происшествия 

7 января 1972 года неподалёку от Ибицы самолёт Sud Aviation Caravelle SE 210, осуществлявший рейс из Валенсии, врезался в 462-метровую гору Аталаяса — в 30 метрах ниже её вершины. Все 104 человека (6 членов экипажа и 98 пассажиров) погибли. Самолёт не долетел до аэропорта Ибицы примерно 10 км.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

Аэропорты Испании
Ивиса